Die Mini-Pazifikspiele (), bis 2005 Mini-Südpazifikspiele (), sind eine vierjährlich im Südpazifik stattfindende Multisportveranstaltung, die nach dem Vorbild der Pazifikspiele seit 1981 ausgetragen werden.

Austragungen

Sportarten

Weblinks 
 Ergebnisse beim Pacific Games Council, in: sportstg.com, abgerufen am 19. November 2019.

 Minipazifikspiele
Erstveranstaltung 1981